Powiat wiłkomierski (I Rzeczpospolita)
 Powiat wiłkomierski (gubernia kowieńska)